Cubelles (Barcelona), een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona
Cubelles (Haute-Loire), een gemeente in het Franse departement Haute-Loire